Tung-shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongshan Bandao, halvö, Fujian, 
 Dongshan Dongzuxiang, ort, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar